Выборгская финская женская гимназия () — среднее общеобразовательное заведение, действовавшее в 1881—1939 годах в Выборге. Здание бывшей гимназии на Школьной площади Выборга включено в перечень памятников архитектуры.

История 
В первой половине XIX века в городах Выборгской губернии преобладали  шведо- и немецкоязычные учебные заведения. Но в 1860-х годах в Великом княжестве Финляндском началось введение в официальное делопроизводство финского языка, что повлекло за собой проведение в 1872 году реформы народного образования, предполагавшей увеличение количества народных школ, а также создание сети финских средних учебных заведений с раздельным обучением, аналогично гимназиям и реальным училищам Российской империи. В связи с этим в дополнение к шведской женской гимназии в 1881 году в Выборге была основана финская женская гимназия (мальчики обучались в классическом лицее).

Для размещения женской гимназии в 1906 году по проекту архитектора Жака Аренберга, ранее построившего классический лицей, на склоне Мельничной горы было возведено трёхэтажное каменное здание в неоготическом стиле. Здание на гранитном цоколе стало важной составляющей частью архитектурного ансамбля формировавшейся площади, включившего также здания начальной школы и совместного училища. Женская гимназия со своеобразной планировкой стала одним из первых в Финляндии примеров использования монолитного железобетонного каркаса — инженерной разработки . Интерьерная планировка включает аудитории, расположенные по обеим сторонам коридоров, сходящихся к центральным вестибюлям. Фасады частично оштукатурены, а частично облицованы кирпичом с искусно выложенными аркатурными поясками. Привлекающими внимание неоготическими элементами стали, в частности, стрельчатые окна, угловые башни с остроконечной кровлей и гранитный портал главного входа, украшенный гербами городов Выборгской губернии (Котки, Кексгольма, Выборга, Фридрихсгама, Вильманстранда и Сердоболя). Главный фасад декорирован орнаментом, напоминающим семь букв «Т». Известно два варианта шуточной «расшифровки» орнамента:

«Tämän Talon Tytöistä Tulee Toimeliaita Talon Tyttöjä» или «Tämän Talon Tytöistä Tulee Taitavia Talon Tyttöjä»,

что означает: «Девушки из этого дома станут хорошими хозяйками».

В 1918 году, в ходе Гражданской войны в Финляндии, в школе размещался госпиталь для финских красногвардейцев.

К концу 1930-х годов в Выборге было открыто ещё две женских финских школы: одна размещалась в здании бывшего финского реального лицея, другая — в здании бывшей шведской женской гимназии.

В результате советско-финских войн (1939—1944) здание получило повреждения, и гимназия была закрыта. На ступенчатом фронтоне бокового фасада выложена дата ремонта: «1940». В ходе послевоенного восстановления здание лишилось высокой кровли и островерхих крыш башен; изменилась и внутренняя планировка. Всё это, по мнению исследователей, обеднило творение Аренберга. Вместе с тем, возможность восстановления конусовидных куполов башен и высокой кровли не утрачена.

В послевоенное время здание продолжает использоваться под образовательные нужды. Длительное время его занимало профессиональное училище № 214, а с 2006 года — подразделения Выборгского политехнического колледжа «Александровский». На фасаде установлена памятная доска с надписью: «Здесь учились воины-интернационалисты, погибшие при исполнении служебного долга: Агафонов В.П., Горяев А.В., Зуевский С.И., Коркин В.Н., Морозов А.В.».

Примечания

Литература 
 Гусаров А. Ю. Выборг. Прошлое и настоящее средневекового города. Путеводитель. — : Паритет, 2017. — 320 с. — ISBN 978-5-93437-434-2.

Ссылки 
 Изображения школьного здания на «Виртуальном Выборге» 
 Koivunen Pia: Yksityisestä sivistysinnosta valtion korkeakouluksi – Viipurin tyttökoulu 1921–1940 
 Финская женская гимназия

Гимназии Российской империи
Женское образование в Российской империи
Учебные заведения Выборга
Памятники архитектуры Выборга
Исчезнувшие учебные заведения Финляндии
Неоготическая архитектура России
Школы, основанные в 1881 году
Здания и сооружения, построенные в 1906 году в России
1906 год в Ленинградской области